Johann Heinrich Mylius ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Mylius der Ältere (1659–1722), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Johann Heinrich Mylius der Jüngere (1710–1733), deutscher Rechtswissenschaftler